Кардиналы, возведённые Папой римским Пасхалием II — девяносто два клирика были возведены в сан кардинала на пятнадцати Консисториях за восемнадцать с половиной лет понтификата Пасхалия II.

Консистория от 1099 года 
 Кризогоно (кардинал-священник церкви Сан-Чириако-алле-Терме-Диоклециане);
 Джованни, O.S.B., аббат аббатства Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, Рим (кардинал-священник церкви Санта-Мария-ин-Трастевере);
 Амико, O.S.B.Cas., аббат аббатства Сан-Винченцо-аль-Вольтурно, Капуя (кардинал-священник церкви Санти-Нерео-эд-Акиллео);
 Грегорио Каэтани (кардинал-священник церкви Святых XII апостолов);
 Гвидо, O.S.B. (кардинал-священник церкви Санта-Бальбина);
 Уго (кардинал-священник церкви Сан-Витале);
 Пандольфо, O.S.B.Cas. (титулярная церковь неизвестна);
 Ульрих (титулярная церковь неизвестна);
 Антонио, генеральный настоятель монастыря Сан-Пьетро-юкста-Тританум-флумен (титулярная церковь неизвестна);
 Берардо деи Марси (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Адриано);
 Романо (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Портико-Октавиа);
 Бобоне (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Теодоро);
 Гуалон, O.S.B.Clun. (титулярная диакония неизвестна);
 Грегорио, O.S.B., аббат аббатства Санти-Андреа-э-Грегорио-Маньо-аль-Челио , Rome (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Эустакьо);
 Дочибило (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1100 года 
 Пьетро (кардинал-епископ Порто);
 Агостино (кардинал-священник церкви Санти-Куаттро-Коронати);
 Романо (кардинал-священник церкви Санта-Приска);
 Теобальдо (кардинал-священник церкви Санти-Джованни-э-Паоло);
 Пьетро Модольензе (кардинал-священник церкви Сан-Систо);
 Пьетро, O.S.B.Cas. (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Адриано);
 Джованни (титулярная диакония неизвестна);
 Гуалтерио (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1101 года 
 Риккардо, O.S.B. (кардинал-епископ Альбано).

Консистория 1102 года 
 Крешенцио Сабинский (кардинал-епископ Сабины);
 Домниццоне (кардинал-священник церкви Санти-Сильвестро-э-Мартино-ай-Монти);
 Теобальдо (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-Нуова).

Консистория 1104 года 
 Гальон (титулярная церковь неизвестна);
 Убальдо (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1105 года 
 Коррадо (кардинал-епископ Палестрины);
 Лев, O.S.B.Cas. (кардинал-епископ Веллетри или Остии);
 Бонифаций (кардинал-священник церкви Санти-Сильвестро-э-Мартино-ай-Монти);
 Дезидерио (кардинал-священник церкви Санта-Прасседе);
 Домниццоне (кардинал-священник церкви Сан-Чириако-алле-Терме-Диоклециане);
 Гай (кардинал-священник церкви Сан-Кризогоно);
 Джованни (кардинал-священник церкви Санта-Пуденциана);
 Виталий (кардинал-священник церкви Санта-Сабина);
 Асканио (кардинал-священник церкви Сан-Клементе);
 Уго Д’Алатри (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Виа-Лата);
 Бозоне (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1106 года 
 Чинцио (кардинал-епископ Сабины);
 Винченцо (кардинал-епископ Порто);
 Гезо (кардинал-священник церкви Санта-Сусанна);
 Эррико (кардинал-священник церкви Санта-Мария-ин-Трастевере);
 Росимано Сансеверино, O.S.B.Cas. (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Джорджо-ин-Велабро);
 Пьетро Пьерлеони, O.S.B.Clun. (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Козма-э-Дамиано).

Консистория 1107 года 
 Джованни (кардинал-священник церкви Санта-Чечилия);
 Грегорио, папский секретарь (кардинал-священник церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина);
 Лев (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1108 года 
 Куно фон Урах, регулярные каноники Арруазе (кардинал-епископ Палестрины);

Консистория 1112 года 
 Манфредо (кардинал-епископ Фраскати);
 Уго Висконти, папский капеллан (кардинал-священник церкви Святых XII апостолов);
 Уберто (кардинал-священник церкви Санта-Сабина);
 Грегорио (кардинал-священник церкви Сан-Кризогоно);
 Пьетро Герардеска, папский секретарь, аудитор Священного дворца, священник папской капеллы (кардинал-священник церкви Сан-Марчелло);
 Анастасио (кардинал-священник церкви Сан-Клементе);
 Никколо (кардинал-священник церкви Санти-Джованни-э-Паоло);
 Пьетро (кардинал-священник церкви Санта-Мария-ин-Трастевере);
 Одеризио ди Сангро, O.S.B.Cas., диакон патриаршей Латеранской базилики (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Агата-алла-Субурра).
 Ромуальдо Гуарна (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Виа-Лата);
 Крешенцио Д’Анагани, папский секретарь (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Домника).

Консистория 1113 года 
 Адеодато (кардинал-священник церкви Сан-Лоренцо-ин-Дамазо);
 Коррадо (кардинал-священник церкви Санта-Пуденциана);
 Джоната (титулярная церковь неизвестна);
 Теодоро (кардинал-священник церкви Сан-Кризогоно);
 Грегорио (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1114 года 
 Анастасио (кардинал-епископ Альбано);
 Бонифаций (кардинал-священник церкви Сан-Марко);
 Джованни, O.S.B.Cas. (кардинал-священник церкви Сан-Эузебио);
 Теобальдо (кардинал-священник церкви Сант-Анастазия).

Консистория 1115 года 
 Лев (кардинал-епископ Альбано);
 Виталий (кардинал-епископ Альбано);
 Дивиццо (кардинал-епископ Фраскати);
 Джерардо, монах монастыря Палладио, Форум-де-Нерва, Рим (кардинал-священник церкви Санта-Приска);
 Лев, O.S.B., аббат монастыря Сан-Клементе (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Вито-э-Модесто);
 Джованни (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санта-Лючия-ин-Септисолио).

Консистория 1116 года 
 Крешенцио младший (кардинал-епископ Сабины);
 Пётр Сенекс (кардинал-епископ Порто);
 Бозоне (кардинал-священник церкви Сант-Анастазия);
 Пьетро (титулярная диакония неизвестна).

Консистория 1117 года 
 Ламберто (кардинал-епископ Веллетри);
 Сассо (кардинал-священник церкви Санто-Стефано-аль-Монте-Челио);
 Джованни да Крема (кардинал-священник церкви Сан-Кризогоно);
 Райнеро (кардинал-священник церкви Санти-Марчеллино-э-Пьетро);
 Бозоне (кардинал-священник церкви Санти-Куаттро-Коронати);
 Крисогоно (кардинал-священник церкви Сан-Чириако-алле-Терме-Диоклециане);
 Сиджиццоне младший (кардинал-священник церкви Сан-Систо);
 Теобальдо (кардинал-священник церкви Санти-Джованни-э-Паоло);
 Пьетро (кардинал-священник церкви Сан-Марчелло);
 Амико младший, O.S.B.Cas., аббат монастыря Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура, Рим (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Санти-Вито-э-Модесто-ин-Мачело-Муртирум);
 Крисогоно Малькондини, вице-канцлер Святой Римской Церкви (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Никола-ин-Карчере);
 Эррико, O.S.B., аббат монастыря Маццары (кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Теодоро).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Пасхалием II ;
 Кардиналы возведённые папой римским Пасхалием II;
 Консистория 1099 года.

Примечания 

Пасхалий II

Пасхалий II